François Armanet (1951-), journaliste français ;
 Juliette Armanet (1984-), auteure-compositrice-interprète française ;
 Max Armanet (1956-), journaliste français.